Ontario peut désigner :

 Lac Ontario, l'un des Grands Lacs de l'Amérique du Nord

Lieux 

 Ontario, province du Canada ;
 Ontario, ville de Californie (États-Unis) ;
 Ontario, ville de l'Iowa (États-Unis) ;
 Ontario, ville de l'État de New York (États-Unis) ;
 Ontario, census-designated place américaine située dans l’État de New Yorkj ;
 Ontario, ville de l'Ohio (États-Unis) ;
 Ontario, ville de l'Oregon (États-Unis) ;
 Ontario, ville du Wisconsin (États-Unis) ;

 Rue Ontario, artère du réseau routier de Montréal ;
 L'aéroport  (Ontario International Airport ou ONT) à Ontario (Californie, États-Unis) ;
 Ontario Lacus, lac de Titan, satellite naturel de Saturne.

Circonscriptions 
 Ontario, ancienne circonscription fédérale du Canada (1924-1996)
 Ontario-Nord, ancienne circonscription fédérale du Canada (1867-1924)
 Ontario-Ouest, ancienne circonscription fédérale du Canada (1882-1903)
 Ontario-Sud, ancienne circonscription fédérale du Canada (1867-1924)
 Muskoka—Ontario, ancienne circonscription fédérale du Canada (1924-1947)

Autres 
 Ontario, une variété de pomme
 , plusieurs navires américains
 Ontario, un virus informatique
 Le Lac Ontario, film.

Homonymie de toponyme